Benz Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Benz Lake (Todd County, Minnesota)
 Benz Lake (Washington County, Minnesota)
 Benz Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Bens Lake